Сэми Ммаэ А Нвамбебен (; родился 8 сентября 1996 года, Бельгия) — бельгийский и марокканский футболист, защитник клуба «Ференцварош» и сборной Марокко.

Биография 
Родился в Бельгии в семье камерунца и марокканки. Его брат Райан тоже профессиональный футболист.

Воспитанник клубов «Гент» и «Стандард». 25 июля 2014 года в матче против «Шарлеруа» дебютировал в чемпионате Бельгии в составе «Стандарда». Летом 2017 года Ммаэ на правах аренды перешёл в нидерландский «МВВ Маастрихт». 18 августа в матче против «Гоу Эхед Иглз» дебютировал в чемпионате. 8 сентября в поединке против «Де Графсхап» Ммаэ забил свой первый гол за «МВВ Маастрихт».

В начале 2019 года перешёл в «Сент-Трюйден», за который дебютировал 26 января в матче против «Серкль Брюгге».

Достижения 
«Стандард» Льеж
 Обладатель Кубка Бельгии: 2015/16
«Ференцварош»
 Чемпион Венгрии (2): 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Венгрии: 2021/22

Примечания 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК МВВ
Игроки ФК «Сент-Трюйден»
Игроки ФК «Ференцварош»